Viktor Pöschl ist der Name folgender Personen:

* Viktor Pöschl (Chemiker) (1884–1948), österreichisch-deutscher Warenkundler und Chemiker
 Viktor Pöschl (Philologe) (1910–1997), österreichisch-deutscher Altphilologe